Aboubacar Konté (2001-), footballeur malien
 Amadou Konte (né en 1981), joueur de football malien
 Bassirou Konté (né en 1988), cycliste ivoirien
 Mamadou Konté (vers 1945/1948-2007), producteur de musique sénégalais